Associação Americana de Motociclismo, tradução em português para AMA (American Motorcyclist Association).

É o órgão americano que promove as mais tradicionais competições motociclísticas nos Estados Unidos. As categorias mais tradicionais são o Motocross e o Supercross, com públicos comparáveis aos de grandes partidas de futebol, lotando arenas.

Associações dos Estados Unidos